Llista de masies i altres construccions relacionades del centre del Berguedà (municipis d'Avià, Berga, Borredà, Capolat, Castell de l'Areny, Castellar del Riu, Cercs, la Nou de Berguedà, la Quar i Vilada) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Berguedà
 Llista de rellotges de sol del Berguedà

 Centre
Bergueda Centre